Le tournoi Granite Open 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Granite Open qui se déroule du 16 au 20 février 2014 à Toronto. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild-card Samantha Cornett.

En finale, Amanda Sobhy remporte son  et plus grand titre WSA face à Omneya Abdel Kawy.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

Sport au Canada en 2014
Squash en 2014
Granite Open
Sport en mars 2014